Gávea Hill I (Uberlândia), condomínio horizontal fechado brasileiro de alto padrão de Uberlândia, Minas Gerais;
 Gávea Hill II (Uberlândia), condomínio horizontal fechado brasileiro de alto padrão de Uberlândia, Minas Gerais.

Ver também

Desambiguações de topônimos